Курская магнитная аномалия (КМА) — самый мощный на Земле железорудный бассейн. Один из крупнейших по запасам богатой железной руды район в мире. Расположен в пределах Курской, Белгородской и Орловской областей. Курская магнитная аномалия признана крупнейшей магнитной аномалией на Земле.

История 

История открытия Курской магнитной аномалии связана с отклонением магнитной стрелки под Курском. Впервые на это явление обратил внимание известный учёный-астроном академик П. Б. Иноходцев в 1773 году. Руководя работами по определению географического положения городов центральной части Европейской России, он обнаружил в районе Белгорода и Курска сильную аномалию поля земного магнетизма.

В 1874 году с загадкой КМА столкнулся приват-доцент Казанского университета И. Н. Смирнов, проводивший первую геомагнитную съёмку Европейской части России.

В 1883 году приват-доцент Харьковского университета Н. Д. Пильчиков провёл 71 серию наблюдений КМА. Он обнаружил её новые районы (в Марьино и у Прохоровки), и одним из первых указал на то, что причина аномалии — залежи железной руды, за что ему в 1884 году была присуждена серебряная медаль Русского географического общества.

С 1898 года изучением Курской магнитной аномалии занимался Эрнест Егорович Лейст. В 1909 году в Императорском московском университете он сделал доклад об открытии месторождения.

В 1923 году из скважины, пробурённой под Щиграми, на глубине 167 метров были добыты первые образцы железной руды.

В 1931 году была заложена первая разведывательно-эксплуатационная шахта. В 1935 году первые пять тысяч тонн руды были отправлены для первой пробной плавки в Липецк.

Описание 

В настоящее время границы простирания залежей железных руд КМА охватывают площадь размером свыше 160 тыс. км², захватывая территории девяти областей Центра и Юга России. Запасы богатых железных руд и железистых кварцитов уникального бассейна составляют миллиарды тонн.

Площадь около 120 тыс. км². Руды — магнетитовые кварциты среди метаморфических пород и гранитоидов докембрия; богатые железные руды в коре выветривания железистых кварцитов. Разведанные запасы железистых кварцитов св. 25 млрд т с содержанием Fe 32—37 % и св. 30 млрд т богатых руд с 52—66 % Fe. Месторождения разрабатываются открытым (Стойленское, Лебединское, Михайловское) и подземным (Коробковское, Яковлевское) способами.

Наиболее известные месторождения:
 Лебединское (Губкинский район Белгородской области; разработку месторождения осуществляет Лебединский ГОК, входящий в группу Металлоинвест)
 Михайловское (Железногорский район Курской области; разработку месторождения осуществляет Михайловский ГОК, входящий в группу Металлоинвест)
 Стойленское (Старооскольский район Белгородской области; разработку месторождения осуществляет Стойленский ГОК, принадлежащий Новолипецкому Металлургическому Комбинату)
 Коробковское (Губкинский район Белгородской области)
 Яковлевское (Яковлевский район Белгородской области)
 Гостищевское (Яковлевский район Белгородской области)
 Висловское (Яковлевский район Белгородской области)
 Большетроицкое (Шебекинский район Белгородской области)
 Погромецкое (Волоконовский район Белгородской области)
 Новоялтинское (Дмитровский район Орловской области)

Крупнейшее предприятие — публичное акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат (ГОК)» Максимальная ширина карьера Лебединского ГОКа — 5 км, максимальная глубина — 600 м. Карьер дважды внесён в Книгу рекордов Гиннеса.

Михайловское месторождение, вокруг которого вырос молодой Железногорск, разрабатывается с 1960 г. Градообразующее предприятие — Михайловский горно-обогатительный комбинат. Общие запасы руды — 11 млрд тонн.

Стойленское месторождение разрабатывается с 1969 года открытым способом. Балансовые запасы карьера (по данным на 2011 год): богатая железная руда — 26,3 млн тонн; железистые кварциты — 1,434 млрд тонн.

В ближайшее время на КМА возможна разработка новых перспективных месторождений железной руды:
 Приоскольское железорудное месторождение. Запасы месторождения составляют 45,2 млн т богатых руд и более 2 млрд т неокисленных железистых кварцитов. Лицензию на разработку этого месторождения на аукционе в 2006 году получил Магнитогорский металлургический комбинат. Однако строительство Приоскольского ГОКа пока не начато.
 Чернянское железорудное месторождение. Разведанные запасы составляют 1,9 млрд тонн руды с содержанием железа примерно 53 %. Залежи выявлены на глубине 165—200 м. К разработке этого месторождения проявлял интерес Индустриальный Союз Донбасса, который рассматривал месторождение в качестве сырьевой базы для Алчевского металлургического комбината. Однако в 2011 году Федеральное Агентство Роснедра отменило конкурс по определению разработчика месторождения.

Курская магнитная аномалия в культуре

Литература и кино 

В повести Георгия Владимова «Большая руда» и одноимённом фильме на её основе драматически описывается период начала разработки первого карьера на Лебединском месторождении.

В рассказе Михаила Зощенко «Баня и люди» женщину-заведующую в мужском отделении общественной бани моющиеся называют «Курской аномалией».

Филателия 
6 января 2004 года издательско-торговым центром «Марка» тиражом в 200 тысяч экземпляров выпущена почтовая марка № 904 номиналом пять рублей из серии «Россия. Регионы.». На марке изображён памятник князю Владимиру в Белгороде, памятник защитникам Отечества — звонница, установленная на Прохоровском поле, иллюстрация добычи железной руды в месторождении Курской магнитной аномалии. Художник — Сухарев С.

Карикатура 
На одной из военных карикатур Кукрыниксов Гитлер с изумлением смотрит на компас, который вместо севера показывает запад — обыгрывалось поражение немцев на Курской дуге и Курская магнитная аномалия.

См. также 
 Гогебичский хребет

Примечания

Литература 
 Крятов Б. М. КУРСКАЯ МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2016); Дата обращения: 11.10.2022
  // Горная энциклопедия / Под ред. Е. А. Козловского. — : Советская энциклопедия, 1984—1991.
 Котенко Е. А. и др.  // Журнал «Горная Промышленность», № 2 2003
 Петин А. Н.  // Автореферат диссертации на соискание учёной степени — Астрахань, 2010
 
 Курская магнитная и гравитационная аномалия / Акад. П. П. Лазарев. — Петроград: Науч.-хим.-техн. изд-во, Науч.-техн. отд. ВСНХ, 1923. — 60, [1] с.: ил.; 23 см.

Ссылки 
  на сайте mindraw.web.ru
 

Железорудные месторождения России
Экономика Белгородской области
Экономика Курской области
Экономика Орловской области
Курская магнитная аномалия